Houston Express steht für:

 Houston Express (Schiff), Containerschiff der Hapag-Lloyd
 Houston Express (Album), Album von Houston Person 
 Houston Express, Verbindung der angolanischen Fluggesellschaft Sonair nach Houston, Texas